Кастильон-Фьорентино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ареццо.

Население составляет 13 072 человека (2008 г.), плотность населения составляет 115 чел./км². Занимает площадь 113 км². Почтовый индекс — 52043. Телефонный код — 0575.

Покровителем населённого пункта считается архангел Михаил.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта  
 Национальный институт статистики  
 http://www.istat.it/english/